

Cinéma 
 Flying High, un film de Charles Hutchison, sorti en 1926.
 Flying High, un film de Charles Reisner, sorti en 1931.

Série télévisée 

 Flying High, titre original de Embarquement immédiat, une série télévisée de 1978.

Jeu vidéo 

 Flying High.

Musique

Album 

 Flying High, dernier album du duo japonais  Wink sorti en 1995.

Chanson 

 Flying High, une chanson du groupe Captain Hollywood Project sorti en 1994.